Wek ist der Familienname von:
 Alek Wek (* 1977), sudanesisches Model

WEK steht als Abkürzung für:
 Werbeerfolgskontrolle
 Windenergiekonverter, siehe Windkraftanlage

Siehe auch:
 Weck

Abkürzung